Brignanesi – abitanti di Brignano Frascata
Brignanesi – abitanti di Brignano Gera d'Adda